UEFA Champions League finalen 2006 var en fodboldkamp der blev spillet den 17. maj 2006. Kampen blev spillet på Stade de France i Saint-Denis ved Paris, og skulle finde vinderen af UEFA Champions League 2005-06. De deltagende hold var spanske FC Barcelona og engelske Arsenal. Det var Barcelonas femte finale i UEFA Champions League. De vandt i 1992, men havde tabt de tre andre. Arsenal var i finalen for første gang i klubbens historie, og det var samtidig første gang et hold fra London var repræsenteret i den største europæiske finale for klubhold.

Begge klubber havde igennem gruppe- og slutspillet i alt spillet 12 kampe uden nederlag før finalen. Barcelona havde vundet deres gruppe, og i slutspillet havde de slået Chelsea, Benfica og AC Milan. Arsenal vandt også deres gruppe, og besejrede derefter Real Madrid, Juventus og Villarreal.

Kampen blev ledet af den norske dommer Terje Hauge, som gav det første røde kort i UEFA Champions Leagues historie. Det endte med en 2-1 sejr til Barcelona.

Kampen 
79.610 tilskuere på stadion overværede en dramatisk kamp. Allerede efter to minutter havde Arsenals (anfører) Thierry Henry en stor chance få meter fra mål, men blev reddet til hjørnespark. På hjørnesparket fik Henry igen en stor chance, men Barcelona målmand Víctor Valdés reddede efter et vandret spring. Ludovic Giuly fik efter otte minutter Barcelonas første chance på mål.

I det 18. minut sendte Giuly bolden i mål, men dommer Hauge undlod af bruge fordelsreglen, da han i stedet fløjtede for frispark til Barcelona. Samuel Eto'o var blevet nedlagt af målmand Jens Lehmann, der fik direkte rødt kort for forseelsen. Lehmann blev den første spiller der er blevet udvist i en Champions League-finale. Arsenal kom foran 1-0 i det 37. minut, efter et frispark. Thierry Henry sparkede fra højre side af banen bolden ind i straffesparksfeltet, hvor forsvarsspilleren Sol Campbell scorede på hovedstød.

Da der var spillet 16 minutter af 2. halvleg, blev den svenske angriber Henrik Larsson indskiftet i stedet for den defensive midtbanespiller Mark van Bommel. Dette gav mere liv i Barcelonas offensive spil. Efter 76 minutter lykkedes det for FC Barcelona at få udlignet, da Samuel Eto'o, kampens bedste spiller, scorede efter et opspil af Larsson. Svenskeren var ikke færdig med at være oplægger, for i det 81. minut spillede han Juliano Belletti helt fri for mål, og brasilianeren havde ingen problemer med at score på Arsenals reservemålmand Manuel Almunia. Dette blev kampens sidste mål, og Barcelona vandt for anden gang UEFA Champions League.

Detaljer

Eksterne henvisninger 

 UEFA Champions League 2005/06 på UEFAs hjemmeside

Referencer 

2006
FC Barcelona
Arsenal F.C.
Fodbold i 2006
Sport i Paris